Siegmund Weltlinger ist der Name folgender Personen:

* Siegmund Weltlinger (Sänger) (1854–1941), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Siegmund Weltlinger (Politiker) (1886–1974), deutscher Politiker (CDU) und jüdischer Funktionär